Danilewski oder Danilewsky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Michailowski-Danilewski (1790–1848), russischer Geschichtsschreiber
 Alexander Jakowlewitsch Danilewski (1838–1923), russischer Biochemiker
 Alexander Sergejewitsch Danilewski (1911–1969), sowjetischer Schmetterlingskundler
 Basil Danilewsky (1852–1939), ukrainisch-russischer Physiologe
 Jakow Iwanowitsch Danilewski (1789–1855), russischer Offizier
 Konstantin Jakowlewitsch Danilewsky (* 1857), russischer Arzt und Luftfahrtpionier
 Michail Leontiewitsch Danilewski (* 1948), russischer Koleopterologe
 Nikolai Jakowlewitsch Danilewski (1822–1885), russischer Naturwissenschaftler
 Wiktor Wassiljewitsch Danilewski (1898–1960), russisch-sowjetischer Technikhistoriker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Danielewski